La SD Compostelle (Sociedad Deportiva Compostela en espagnol) est un club de football espagnol fondé en 1928 par Ramón Castromil Casal et basé à Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Le club évolue en Segunda Federación.

Histoire 

La Sociedad Deportiva Compostela est fondée en 1928 par Ramón Castromil Casal. Ses origines remontent à 1928 lorsqu'il fut créé par un groupe d'étudiants et Ramón Castromil Casal sous l'appellation Compostela Foot-ball Club. Il est considéré comme l'un des clubs les plus emblématiques de la région de Galice par son histoire.

Après quelques années dans la Tercera División, il obtient son ascension à la Segunda División B. En 1990, le club alors en Tercera División enchaîne deux montées consécutives et se retrouve en Segunda División sous l'impulsion de son nouveau président-propriétaire, José María Caneda.

Il reste en D2 pendant 3 saisons (entre 1991-1994). À la fin de la saison 1993-1994, la SD Compostelle termine troisième et remporte le barrage qui l'oppose au Rayo Vallecano en trois matchs, permettant au club d'atteindre l'élite.

Le club va connaître alors quatre saisons de Primera División entre 1994 et 1998. Après 7 ans avec Fernando Santos comme entraîneur de Compostelle, l'équipe choisit pour la saison 1995-96 comme nouvel entraîneur Fernando Vázquez.

Cette même saison, le club connaîtra son meilleur classement () atteignant la  derrière l'Atlético de Madrid à la fin de la phase aller.

Après la descente en D2 en 1998, son président José María Caneda a pris la descente comme une saison de transition et vise un retour en première division. Mais le club échoue dans son entreprise et descend alors en Segunda División B en 2001.

La SD Compostelle remonte aussitôt et se maintient sportivement. Mais le club est rétrogradé de nouveau en Segunda División B pour problèmes financiers. La saison suivante, s'achève par une relégation sportive en Tercera División. Le club qui n'a pas réglé ses soucis financiers est alors rétrogradé d'un échelon supplémentaire.

Le club dispute ensuite quatre saisons dans les divisions régionales avant de remonter en 2008 en Tercera Division et d’enchaîner par une nouvelle montée en Segunda División B. Cette saison s'achève par une dernière place et par un retour en division régionale toujours en raison de problèmes financiers.

Ce n'est qu'en 2011, après la vente du club, que le nouveau président Antonio Quinteiro engage un nouveau processus de reconstruction, permettant au club de retrouver le  la Segunda División B et de terminer à la  lors de cette saison et  lors de la saison 2014/2015.

Stade 
Le stade polyvalent Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro avec une capacité de , une herbe naturelle et des dimensions de 105x68, situé dans l'Avenue de Fernando Casas Novoa en Espagne, est inauguré en 1993.

Anciens joueurs 
  Franck Passi
  Fabiano Soares Pessoa
  Stéphane Pignol
  Jean-François Hernandez
  Luboslav Penev
  Dmitri Radchenko
  Saïd Chiba
  Christopher Ohen
  William

Saisons

Palmarès 
 Champion de la Tercera División : 
1963-1964, 1979-1980, 1989-1990, 2008-2009

Historique du logo

Liens externes 
  Site officiel du club